Jean Mazuel ist der Name folgender Personen:

* Jean Mazuel der Ältere (II) (* 1560; † um 1618), französischer Instrumentalmusiker und Komponist
 Jean Mazuel (Vater) (III), genannt der Ältere, (1568–1616), französischer Violinist
 Jean Mazuel (Sohn) (IV) (1594–1633), französischer Violinist